Schewtschenka (ukrainisch , nach dem Lyriker Taras Schewtschenko; russische Entsprechung meist Schewtschenko []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
Schewtschenka (Derhatschi), Dorf im Rajon Derhatschi

Oblast Cherson:
Schewtschenka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Chmelnyzkyj:
Schewtschenka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
Schewtschenka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi
Schewtschenka (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw

Oblast Dnipropetrowsk:
Schewtschenka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka

Oblast Kirowohrad:
Schewtschenka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Schewtschenka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk
Schewtschenka (Onufrijiwka), Dorf im Rajon Onufrijiwka
Schewtschenka (Blahowischtschenske), Dorf im Rajon Blahowischtschenske

Oblast Odessa:
Schewtschenka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka

Oblast Poltawa:
Schewtschenka (Karliwka), Siedlung im Rajon Karliwka

Oblast Saporischschja:
Schewtschenka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk
Schewtschenka (Melitopol, Jakymiwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka
Schewtschenka (Melitopol, Pryasowske), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Pryasowske
Schewtschenka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Schewtschenka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja
Schewtschenka (Wassyliwka, Rosdol), Dorf im Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Rosdol
Schewtschenka (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka, Stadtgemeinde Wassyliwka

Oblast Schytomyr:
Schewtschenka (Romaniw), Dorf im Rajon Romaniw
Schewtschenka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Tscherkassy:
Schewtschenka (Smila), Dorf im Rajon Smila

Oblast Tschernihiw:
Schewtschenka (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch
Schewtschenka (Borsna), Dorf im Rajon Borsna
Schewtschenka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky
Schewtschenka (Talalajiwka), Dorf im Rajon Talalajiwka
Schewtschenka (Tschernihiw), Dorf im Rajon Tschernihiw
Schewtschenka (Itschnja), Siedlung im Rajon Itschnja

Oblast Winnyzja:
Schewtschenka (Bar), Dorf im Rajon Bar
Schewtschenka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn
Schewtschenka (Teplyk), Dorf im Rajon Teplyk
Schewtschenka (Nemyriw), Siedlung im Rajon Nemyriw

Das Dorf Schewtschenka im Rajon Slawuta, Oblast Chmelnyzkyj wurde 2015 in Schewtschenko umbenannt, siehe Schewtschenko (Slawuta)

Schewtschenka ist der Familienname von:
 Véronique Lautard-Schewtschenka (1901–1982), russisch-französische Pianistin

Siehe auch:
 Schewtschenko
 Schewtschenkowe (Begriffsklärung)
 Schewtschenky